

Elettronica 
 Filtro – dispositivo che realizza funzioni di trasformazione dei segnali

Farmacologia ed alchimia
 Filtro – sinonimo di pozione

Informatica 
 Filtro – programma che trasforma dati in base a criteri predeterminati.
 Filtro Unix

Ingegneria 
 Filtro – materiale attraverso il quale si fa passare un fluido, allo scopo di trattenere particelle solide sospese nel fluido stesso

Matematica 
 Filtro – concetto della teoria degli insiemi

Ottica e fotografia 
Filtro – strumento che trasmette selettivamente la luce
Filtro – filtro ottico aggiunto all'obiettivo di una macchina fotografica

Costume 
Filtro – componente di una sigaretta

Altri progetti